Борецька Надія Анатоліївна (* 14 травня 1962) — художник, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва.
 Борецька Наталя Петрівна — доктор економічних наук, професор.